La Tiricia kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Tiricia, Zacatecas, ort, Apozol, 
 La Tiricia, Jalisco, ort, Tototlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar